Загорье — деревня в Локнянском районе Псковской области России. 

Входит в состав Самолуковской волости.

Расположена в 33 км к югу от райцентра Локня и в 8 км к западу от волостного центра Башово.

Население

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 247 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района